Pompignan kan syfta på:
 Pompignan, Gard
 Pompignan, Tarn-et-Garonne